Thrive – album dei Newsboys del 2002
Thrive – album dei Casting Crowns del 2014